Ел Летреро има више значења:

 Ел Летреро (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Летреро (Мухика), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику